Óscar Pérez puede referirse a:

 Óscar Alberto Pérez (1981-2018), disidente policial y actor venezolano;
 Óscar Pérez Bovela (1981-), futbolista (centrocampista) español; 
 Óscar Pérez Rojas "El Conejo" (1973-), futbolista (portero) mexicano; 
 Óscar Pérez Solís (1882-1951), político y militar español; 
 Óscar Pérez (alpinista) (1976-2009), escalador español.